L'edizione 1983-1984 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale dello  che conquista il suo terzo titolo, il primo dall'introduzione del torneo.

Capocannoniere del torneo è stato Karl-Heinz Rummenigge (), con 26 reti.

Stagione 
In questo campionato si alternano in vetta alla classifica più squadre, fino a quando, alla ventinovesima giornata, passa in testa lo . La squadra inizia l'ultimo turno con due punti di vantaggio sui campioni uscenti dell', che però vincono al Neckarstadion; vince anche il Borussia Mönchengladbach che era a pari con l'Amburgo, e così i tre club finiscono tutti a pari punti. Per il secondo anno di fila il titolo viene quindi assegnato in base alla differenza reti, ed è lo Stoccarda di Helmut Benthaus ad aggiudicarselo; così, dopo i primi due successi negli anni cinquanta la squadra conquista il primo titolo in Bundesliga. In coda l'Eintracht Francoforte vince lo spareggio contro il Duisburg e si salva, mentre la Coppa di Germania viene vinta dal .

In questa stagione le squadre tedesche non riescono a superare gli ottavi di finale nelle tre competizioni europee. L'Amburgo è però Campione d'Europa in carica, e così partecipa sia alla Coppa Intercontinentale che alla Supercoppa UEFA. La squadra non riesce però a conquistare questi trofei: a Tokyo sono i brasiliani del Grêmio a vincere il trofeo mondiale, mentre nel doppio confronto europeo prevalgono gli scozzesi dell'Aberdeen.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Coppa dei Campioni 1984-1985
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1984-1985
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1984-1985
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocesso in 2. Bundesliga 1984-1985

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Squadra campione

Helmut Roleder (29)
Guido Buchwald (34)
Bernd Förster (31)
Kurt Niedermayer (27)
Karl Allgöwer (29)
Karlheinz Förster (29)
Peter Reichert (31)
Ásgeir Sigurvinsson (31)
Dan Corneliusson (28)
Hermann Ohlicher (31)
Walter Kelsch (29)
Allenatore: Helmut Benthaus

Riserve
Günther Schäfer (26), Hans-Peter Makan (24), Andreas Müller (20), Thomas Kempe (13), Rainer Zietsch (10), Armin Jäger (6), Achim Glückler (1), Rudi Lorch (1).

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Borussia Mönchengladbach, Amburgo (21)
 Maggior numero di pareggi: Eintracht Francoforte (13)
 Maggior numero di sconfitte: Norimberga (26)
 Minor numero di vittorie: Norimberga (6)
 Minor numero di pareggi: Norimberga (2)
 Minor numero di sconfitte: Stoccarda (5)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (84 gol fatti)
 Peggior attacco: Norimberga (38 gol fatti)
 Miglior difesa: Stoccarda (33 gol subiti)
 Peggior difesa: Kickers Offenbach (106 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Stoccarda (+46)
 Peggior differenza reti: Kickers Offenbach (-58)
 Miglior serie positiva: Werder Brema (9, 4ª-12ª) , Stoccarda (9, 25ª-33ª) 
 Peggior serie negativa: Norimberga (9, 26ª-34ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Borussia Mönchengladbach (7, 21ª-27ª) 
Partite
 Più gol (10): 
Kickers Offenbach-Werder Brema 3-7, 11 maggio 1984
Bayer Uerdingen-Colonia 4-6, 19 maggio 1984
 Maggior scarto di gol (9): Bayern Monaco-Kickers Offenbach 9-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 53 gol nella 32ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 18 gol nella 26ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 3 in 23ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Walter Eschweiler (10)
 Werner Föckler (10)
 Josef Hontheim (10)
 Hans-Heinrich Barnick (9)
 Norbert Brückner (9)
 Wilfried Heitmann (9)
 Dieter Niebergall (9)
 Volker Roth (9)
 Aron Schmidhuber (9)
 Wolf-Dieter Ahlenfelder (8)
 Karl-Josef Assenmacher (8)
 Siegfried Brehm (8)
 Peter Correll (8)
 Hans-Peter Dellwing (8)
 Adolf Ermer (8)
 Peter Gabor (8)
 Udo Horeis (8)
 Volker Huster (8)
 Dieter Michel (8)
 Manfred Neuner (8)
 Hans-Joachim Osmers (8)
 Dieter Pauly (8)
 Friedrich Retzmann (8)

 Gerhard Theobald (8)
 Karl-Heinz Tritschler (8)
 Manfred Uhlig (8)
 Prof. Wolf-Rüdiger Umbach (8)
 Hans Wahmann (8)
 Robert Walz (8)
 Winfried Walz (8)
 Heinz Werner (8)
 Wolf-Günter Wiesel (8)
 Jakob Wippker (8)
 Rüdiger Wuttke (8)
 Günter Risse (7)
 Dieter Stäglich (7)
 Rolf Blattmann (1)
 Franz Gächter (1)
 Horst Hellwig (1)
 Willi Jaus (1)
 Joachim Kautschor (1)
 Werner Liebi (1)
 Anton Matheis (1)
 Gerd Zimmermann (1)

Note

Bibliografia
Hardy Grüne. Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs, Band 7: Vereinslexikon. AGON Sportverlag (2001). ISBN 3-89784-147-9.

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1983-1984/

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
1983-1984